Дарзиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Дарзиньш, Вольфгангс (1906—1962) — латышский композитор, сын Эмилса Дарзиньша.
 Дарзиньш, Лаурис (род. 1985) — латышский хоккеист.
 Дарзиньш, Эмилс (1875—1910) — латышский композитор.